DSRV steht für:
 Deutscher Squash und Rackets Verband
 Deep Submergence Rescue Vehicle, ein Rettungs-U-Boot
 Datenstelle der Träger der Rentenversicherung, eine Datenannahme- und -verteilstelle für Daten der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung in Deutschland

DSRV